Die Abkürzung TR6 steht für:
 Tomb Raider: The Angel of Darkness, ein Computerspiel
 Triumph TR6, ein Sportwagen

TR06